Rapide est un adjectif qui indique une vitesse élevée.

Nom 
 Un rapide (ou plus généralement des rapides) est une portion de cours d'eau qui s'écoule très vite sur une forte déclivité (obstacle en canoë-kayak).
 Un rapide désigne aussi un train circulant à grande vitesse.

Adjectif 
L'adjectif rapide est utilisé dans de très nombreux domaines.

Alimentation
 Restauration rapide ou fast food, mode de restauration dont le but est de faire gagner du temps au client
 Sucre rapide, sucre ayant un index glycémique supérieur à 70

Armée
 Corps de Réaction Rapide France, structure de corps d'armée aux normes de l'OTAN
 Embarcation de transport rapide pour commandos, canot semi-rigide
 Engin de débarquement amphibie rapide, embarcation de débarquement à haute vitesse de type catamaran
 Force d'action rapide, corps d'armée de l'armée de terre française
 Système de pose rapide de travures, pont d'assaut modulaire

 Difficulté naturelle 
 Rapide ou Rapides est un élément de nom de lieu.

Industrie
 Acier rapide, aciers outils ayant la capacité de conserver leur trempe à haute température
 Porte rapide, porte motorisée à ouverture et fermeture très rapides
 Prototypage rapide, ensemble d’outils permettant d’aboutir à des projets de représentation intermédiaire de la conception de produits
 Réacteur à neutrons rapides, réacteur nucléaire dont le cœur n'est pas modéré
 Recuit thermique rapide, procédé de fabrication de semi-conducteurs

Informatique et mathématiques
 Barre de lancement rapide, barre du bureau de l'interface graphique du système d'exploitation Microsoft Windows
 Développement rapide d'applications, méthode de développement de logiciels suivant un cycle itératif, incrémental et adaptatif
 Exponentiation rapide, algorithme utilisé pour calculer rapidement de grandes puissances entières
 Transformée de Fourier rapide, algorithme de calcul de la transformée de Fourier discrète
 Tri rapide, (en anglais quicksort), méthode de tri en informatique

Jeux
 Crapette rapide, jeu de cartes

Médecine et neurologie
 Intubation en séquence rapide, technique d'intubation orotrachéale
 Mouvement oculaire rapide, mouvement alternatif rapide des globes oculaires durant le sommeil paradoxal
 Test de diagnostic rapide, test permettant dans le cadre d'une angine, de déterminer rapidement l'agent responsable
 Test médical rapide, test sous forme de bandelette ou de cassette qui donne des résultats en quelques minutes

Pédagogie
 Lecture rapide, méthode visant à lire beaucoup plus vite tout en retenant les aspects importants d'un texte

Police
 Bataillon d'Action Rapide, force d'élite anti-criminalité et anti-terrorisme au Bangladesh

Société
 Syndicat national de la restauration rapide, organisation professionnelle
 Rencontres rapides, méthode de rencontres amoureuses rapides et en série

Technique
 Propagation rapide du feu, événement qui, au cours d'un incendie, provoque une extension brutale du sinistre

Tourisme
 Rivière rapide, attraction aquatique

Transports
 Liaison rapide Normandie-Val de Seine, projet d'amélioration de la ligne ferroviaire Paris - Le Havre
 Liaison Sud-Ouest Rapide, ancienne ligne du réseau de bus des transports en commun de l'agglomération de Rouen
 Navires de transport rapide, navires cargo de la National Defense Reserve Fleet des États-Unis
 Trottoir roulant rapide, tapis roulant
 Voie rapide ou voie express, routes de type autoroutier avec chaussées séparées d'au moins 2 voies dans chaque direction et comportant des accès dénivelés

Hydronyme 
 Rapides de Lachine, série de rapides le long du fleuve Saint-Laurent, au Québec

Toponymie 

 Lac-Rapide, réserve indienne au Québec (Canada)
 Rapide-Danseur, municipalité du Québec
 Rapides-des-Joachims, municipalité du Québec

Autres 

 Aston Martin Rapide, coupé quatre portes, quatre sièges, de la marque de luxe britannique Aston Martin
 Atanarjuat, la légende de l'homme rapide, film canadien
 Centrale de Rapide-2, Centrale de Rapide-7, centrales hydroélectriques et barrages au Québec
 De Havilland DH.89 Dragon Rapide, avion civil britannique
 Enfer vertical en approche rapide, roman de science-fiction
 KFC Rapide Wezemaal, club belge de football féminin
 Rapid Burster, nom anglais signifiant littéralement « Sursauteur rapide », objet céleste atypique émettant des rayons X
 
 Rapides de Lachute, ancienne équipe de hockey sur glace du Québec
 Rapides de LaSalle, ancienne équipe de hockey sur glace du Québec
 Rapides du Val de Loire, société chargée de l'exploitation des transports en commun routiers sur le département du Loiret
 Train Navette Rapide, (plus connu sous le nom de TNR ou encore Aouita), train appartenant à l'ONCF et reliant initialement les villes de Casablanca à Kénitra
 Rapide (chanson)

Voir aussi